Четвёртый чемпионат России по футболу прошёл в 1995 году. Чемпионом стал клуб «Спартак-Алания» Владикавказ. Команда под руководством Валерия Газзаева прервала чемпионскую серию московского «Спартака» и стала первой немосковской командой-чемпионом России. Из-за значительного финансирования владикавказской команды доходами от переработки спирта «Рояль» эту победу прозвали «водочное чемпионство».

Регламент 
Четвёртый чемпионат проходил как и предыдущий, 16 команд в два круга, за исключением изменения системы начисления очков. За победу теперь вместо двух очков давали три, за ничью и проигрыш одно и ноль, соответственно.

Изменилось и количество команд, покидающих высшую лигу, в связи с тем, что на следующий год было решено увеличить количество участников до 18.
По окончании сезона команда, занявшая последнее место перешла в первую лигу, на её место пришли команды из первой лиги, занявшие 1-3 места.

Участники 

 Московское «Динамо» установило рекорд чемпионатов России, одержав на старте шесть побед подряд. Этот рекорд был побит казанским «Рубином» в сезоне 2008 (7 побед подряд), а затем «Зенитом» в сезоне 2014/15 (8 побед подряд).
 Перед началом сезона набережночелнинский «КАМАЗ» сменил название на «КАМАЗ-Чаллы», а владикавказский «Спартак» — на «Спартак-Алания».
 В чемпионате России впервые появились игроки-бразильцы. Первооткрывателем стал клуб «Локомотив» Нижний Новгород.
 По итогам сезона высшую лигу покинул «Динамо-Газовик». Пришли «Балтика», «Лада» и «Зенит».

Турнирная таблица 

Примечание. ЦСКА получил дополнительное место в Кубке УЕФА 1996/97 как представитель одной из национальных федераций-лауреатов рейтинга Fair Play УЕФА. Команда от страны отбиралась исходя из занятого места в национальном чемпионате (с 1998 года  — исходя из национального рейтинга Fair Play).

Результаты матчей 

В матче 6-го тура «Динамо-Газовик» — ЦСКА (2:0), состоявшемся 13 мая, судейской бригадой во главе с Виктором Ярыгиным были совершены несколько ошибок, в частности, не были засчитаны два мяча в ворота команды «Динамо-Газовик». Совет ПФЛ сначала принял решение о переигровке матча, однако после соответствующей реакции ФИФА решение о переигровке было отменено. Ярыгин подвергся дисквалификации (сначала на три месяца, потом — пожизенно, а затем, в итоге, до конца сезона).

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 Сергей Овчинников («Локомотив»)
 Заур Хапов («Спартак-Алания»)
 Андрей Сметанин («Динамо»)

Защитники 
 Омари Тетрадзе («Спартак-Алания»), Юрий Никифоров («Спартак»), Виктор Онопко («Спартак»), Дмитрий Хлестов («Спартак»)
 Рамиз Мамедов («Спартак»), Евгений Бушманов (ЦСКА), Юрий Ковтун («Динамо»), Муртази Шелия («Спартак-Алания»)
 Андрей Соломатин («Локомотив»), Игорь Чугайнов («Локомотив»), Инал Джиоев («Спартак-Алания»), Юрий Дроздов («Локомотив»)

Полузащитники 
 Евгений Харлачёв («Локомотив»), Олег Веретенников («Ротор»), Владислав Радимов (ЦСКА), Илья Цымбаларь («Спартак»)
 Андрей Тихонов («Спартак»), Мирджалол Касымов («Спартак-Алания»), Сергей Шустиков («Торпедо»), Бахва Тедеев («Спартак-Алания»)
 Валерий Есипов («Ротор»), Алексей Косолапов («Локомотив»), Игорь Яновский («Спартак-Алания»), Дмитрий Аленичев («Спартак»).

Нападающие 
 Анатолий Канищев («Спартак-Алания»), Михаил Кавелашвили («Спартак-Алания»)
 Олег Гарин («Локомотив»), Валерий Шмаров («Спартак»)
 Владимир Нидергаус («Ротор»), Александр Маслов («Ростсельмаш»)

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 1995